Det hollandsk parlamentsvalg 2012 blev afholdt i Holland den 12. september 2012. Der blev valgt 150 medlemmer til parlamentet underhus, Tweede Kamer.

Valgresultat 
Det endelige valgresultat:

Den samlede valgdeltagelse var på 74,6%.

Kilder 

Politiske valg i Holland
Holland 2012